Новоберёзовский сельский округ

Рязанская область 

 Новоберёзовский сельский округ Сасовского района

Тюменская область 

 Новоберёзовский сельский округ Аромашевского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Новоберёзовский сельский округ Шилкинского района